DAW eller Daw kan syfta på:

 DAW – Europas största familjeägda färgkoncern, se Deutsche Amphibolin-Werke
 DAW – en maskin för produktion och bearbetning av musik, se Digital Audio Workstation
 DAW – FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling Division for the Advancement of Women, se UN Women

Geografi
 Daw, Mauretanien